Junges Blut –  film del 1926 diretto da Manfred Noa
Junges Blut – film del 1936 diretto da Kurt Skalden
Bravo, kleiner Thomas  (titolo austriaco Junges Blut) – film del 1945 diretto da Jan Fethke
Drei Birken auf der Heide  (o Junges Blut) –  film del 1956 diretto da Ulrich Erfurth